Ayhan Akman (İnegöl, 23 de fevereiro de 1977) é um ex-futebolista turco. que atuava como meio-campo.

Carreira 
Ayhan integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 2000.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Galatasaray SK
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Eurocopa de 2008
Turcos do século XX
Turcos do século XXI